Лик — заст. Обличчя, а також його зображення (звичайно на іконах).
 Лик — перен. Зовнішній вигляд, видима поверхня чого-небудь.
 Лик — церк. Зібрання, сонм (ангелів, святих і т. ін.).
 Лик — ковток

 Лик — село

Посилання